Pawel Borodin ist der Name folgender Personen:

* Pawel Walerjewitsch Borodin (* 1972), russischer Bogenbiathlet
 Pawel Pawlowitsch Borodin (* 1946), russischer Politiker